Buckingham har flere betydninger:
 Buckingham – by i England vest for London
 Buckinghamshire – grevskab I England
 Buckingham Palace – den britiske monarks officielle residens
 George Villiers, 1. hertug af Buckingham – engelsk statsmand
 George Villiers, 2. hertug af Buckingham – engelsk statsmand